Unciaal 068 (Gregory-Aland), ε 3 (Soden), is een van de Bijbelse handschriften. Het dateert uit de 5e eeuw en is geschreven met hoofdletters (uncialen) op perkament.

Beschrijving 
Het bevat de tekst van de Evangelie volgens Johannes met lacunes. De gehele Codex bestaat uit 2 bladen (26 × 24 cm) en werd geschreven in twee kolommen per pagina, 18 regels per pagina.

 Inhoud
Johannes 13,16-27; 16,7-19.

Het is een palimpsest, de bovenste tekst is in het Syrisch.

Tekst 
De Codex is een representant van het Alexandrijnse tekst-type, Kurt Aland plaatste de codex in Categorie III.

Geschiedenis 
Het handschrift bevindt zich in de British Library (Add. 17136) in Londen.

Literatuur 
 Konstantin von Tischendorf, Monumenta sacra et profana II (Leipzig: 1857), pp. 311–312.
 U. B. Schmid, D. C. Parker, W. J. Elliott, The Gospel according to St. John: The majuscules (Brill 2007), pp. 59–60.

Zie ook 
 Lijst van Griekse uncialen van het Nieuwe Testament
 Bijbelse handschriften
 Tekstkritiek van de Bijbel

Griekse unciaal van het Nieuwe Testament
Manuscript uit de oudheid